Генрих Пеш (; 17.09.1854, Кёльн — 1.04.1926, Валкенбюрг-ан-де-Гёл, Голландия) — немецкий экономист, философ, теоретик солидаризма.

Биография 
Генрих родился 17 сентября 1854 года в Кёльне в семье портного мастера Иоанна Пеша. Мать Анна-Мария, урожденная Штутген. 19 сентября 1854 года он был крещён в Кельнской церкви Святой Марии в медном переулке. В 1858 году семья переехала в Бонн.

17 октября 1872 года Генрих Пеш поступил в Боннский университет на богословский факультет. Уже после семестра он перешел на юридический факультет. 10 января 1876 года он вступил в орден иезуитов в Exaeten, Голландия, так как в Германии орден был запрещён. В 1876—1879 годах изучал философию в колледже иезуитов в Фельдкирхе земли Форарльберг. В 1879—1883 годах изучал теологию в Англии.

С 1892 по 1900 год он был духовным священником в семинарии Майнц, где он написал книгу «Либерализм, социализм и христианское мировоззрение». В 1900—1902 годах изучал экономику при в Берлине. Пеш жил в Доме писателей немецкой провинции ордена иезуитов в Люксембурге и работал над изданным в 1905 году пятитомном труде «Учебник о национальной экономики». В 1910—1926 годах Пеш служил католическим капелланом в монастыре Мариенфельде.

Экономический и социально-научный факультет Кельнского университета в 1923 году присвоил ему звание почетного доктора наук, а теологический факультет университета Мюнстера в 1925 году звание почетного доктора богословия.

Генрих Пеш скончался 1 апреля 1926 года и был похоронен на коллежском кладбище Валкенбюрг-ан-де-Гёл, Голландия.

Память
Ассоциация UNITAS присуждает премию Генриха Пеша за особые заслуги в развитии и реализации католической социальной доктрины.

Вклад в науку 
Работы Генриха Пеша стали для католическо-социального и католическо-политического движения в империи и Веймарской Республике незаменимым фундаментом их деятельности.

Библиография 
 Liberalismus, Socialismus und Christliche Gesellschaftsordnung, Vol. 2, Herder, 1900.
 Lehrbuch der Nationalökonomie, Freiburg im Breisgau, Herder, 1905-23 (5 Vol.)
 Die Soziale Befähigung der Kirche, Verlag der Germania, 1911.
 Ethik und Volkswirtschaft, Herdersche Verlagshandlung, 1918.
 «Christian Solidarism.» In: Joseph N. Moody (Ed.), Church and Society. New York: Arts, Inc., 1953.
 Heinrich Pesch on Solidarist Economics: Excerpts from the Lehrbuch Der Nationalökonomie. Translated by Rupert J. Ederer. University Press of America, 1998.
 Liberalism, Socialism and Christian Social Order, Translated by Rupert J. Ederer. Edwin Mellen Press, 2000 (5 vol.)
 Book 1: The Philosophical Roots Of Economic Liberalism 
 Book 2: The Free Market Economy Or Economic Order?
 Book 3: Private Property As A Social Institution 
 Book 4: The Christian Concept Of The State 
 Book 5: Modern Socialism 
 Teaching Guide to Economics, Translated and Edited by Rupert J. Ederer. Edwin Mellen Press, 2002—2003 (10 Vol.)
 Book One: Foundations for Economic Life (2 vols.)
 Book Two: Economic Systems and the Nature and Dispositional Causes of the Wealth of a Nation (2 vols.)
 Book Three: The Active Causes in the Ongoing Economic Process (2 vols.)
 Book Four: The Satisfaction of a Nation’s Wants as the Purpose of the National Economy and Production (2 vols.)
 Book Five: General Economics (2 vols.)
 Ethics and the National Economy, Translated with an introduction by Rupert Ederer, IHS Press, 2003.
 Пеш Г. Народное хозяйство и солидаризм. — Иваново: Юнона, 1998. — 18 л.

Примечания

Ссылки 
 Heinrich Pesch Haus 
 Вощинин И. Солидаризм. Рождение идеи. — Франкфурт-на-Майне: «Посев», 1969.
 Социальная философия солидаризма. Учение Г. Пеша 
 Солидаризм и экономика. Учение Генриха Пеша 

Иезуиты Германии